Lingshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingshan, härad, Guangxi, 
 Lingshan (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar